Obas steht für:
 Obas, ObasIt, Basilianer von Grottaferrata, Italienische Basilianer, Melkiten

OBAS steht für:
 OBAS A/S, Ofotbanen AS, eine private norwegische Eisenbahnaktiengesellschaft
 OBAS, Makroprogrammiersprache, die sich konzeptionell an HP-BASIC orientiert; siehe INVEP#Makrosprache

Abkürzung